Кюлюмови е голям български род от македонския град Щип, основан във втората половина на XIX век.

Първият представител на рода, който е известен е Михаил Поптемелков Кюлюмов, роден в 1845 година. Той има магазин за колониална стоки и железарски магазин в Щип. Умира в 1905 година. Михаил Кюлюмов има двама сина – Панчо и Петър, и две дъщери – Елена и Костантинка. Внуци на Михаил са Йосиф Андонов, по-късно кмет на Куманово, българският революционер и военен Йордан Гюрков, Бойка Кюлюмова, която по-късно завършва педагогическата гимназия в София, Тодор Кюлюмов (1899 – 1919), Борис Кюлюмов, който завършва търговия и финанси в Лайпциг и взима идейно участие в политическия живот на Македония и Михаил Кюлюмов, който също се занимава с търговия.

Бележки 

Щипяни
Български родове от Македония